El Edificio Citibank o Torre Citibank es un rascacielos de 125 metros y 28 pisos de altura, ubicado en la Avenida Casanova en la Parroquia El Recreo de Caracas, la capital de Venezuela.

En él funcionan las oficinas principales del Banco Citibank Venezuela —filial de Citigroup—, el 16º banco privado más grande del país.

Junto con la Torre Movilnet son las Torres Gemelas del Centro Comercial El Recreo, siendo llamada la Torre Norte.

Fueron culminadas en el año 1999 por lo que están entre los 10 edificios más altos de la ciudad.

Véase también 

 Anexo:Edificios más altos de Venezuela
 Anexo:Edificios más altos de Caracas

Referencias 

Rascacielos de Caracas
Municipio Libertador (Caracas)
Edificios bancarios de Venezuela
Citigroup
Edificios de oficinas de Venezuela del siglo XX
Arquitectura de Venezuela de los años 1990
Rascacielos de Venezuela entre 100 y 149 metros
Rascacielos de Venezuela del siglo XX